Di seguito una lista di asteroidi dal numero 184001 al 185000 con data di scoperta e scopritore.

184001-184100 

|-
| 184001 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 184002 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184003 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184004 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184005 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184006 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184007 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184008 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184009 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184010 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 184011 Andypuckett ||  || 19 marzo 2004 || Holmes, R.
|-
| 184012 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 184013 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 184014 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184015 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184016 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184017 - ||  || 30 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184018 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184019 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184020 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184021 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184022 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184023 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184024 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184025 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 184026 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184027 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184028 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184029 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184030 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184031 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184032 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184033 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184034 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184035 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184036 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184037 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184038 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184039 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184040 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184041 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184042 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 184043 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 184044 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 184045 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184046 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184047 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184048 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184049 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184050 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184051 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184052 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184053 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 184054 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184055 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184056 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184057 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 184058 - ||  || 20 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 184059 - ||  || 28 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184060 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 184061 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 184062 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184063 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 184064 Miner || 2004 GM || 10 aprile 2004 || Young, J. W.
|-
| 184065 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184066 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184067 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184068 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184069 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184070 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184071 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184072 - ||  || 11 aprile 2004 || CSS
|-
| 184073 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184074 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184075 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184076 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 184077 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 184078 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184079 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184080 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184081 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184082 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184083 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184084 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184085 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184086 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184087 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 184088 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184089 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184090 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184091 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184092 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184093 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184094 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184095 - ||  || 16 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184096 Kazlauskas ||  || 16 aprile 2004 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 184097 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184098 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184099 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184100 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|}

184101-184200 

|-
| 184101 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184102 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184103 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184104 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184105 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184106 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184107 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184108 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184109 - ||  || 21 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 184110 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184111 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184112 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184113 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184114 - ||  || 22 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184115 - ||  || 23 aprile 2004 || CINEOS
|-
| 184116 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184117 - ||  || 26 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184118 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184119 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184120 - ||  || 25 aprile 2004 || CSS
|-
| 184121 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 184122 - ||  || 30 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 184123 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184124 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 184125 - ||  || 26 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 184126 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184127 - ||  || 11 maggio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 184128 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 184129 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 184130 - ||  || 13 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 184131 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184132 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184133 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184134 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184135 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184136 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 184137 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184138 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184139 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184140 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184141 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184142 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184143 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184144 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184145 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 184146 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184147 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184148 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184149 - ||  || 14 maggio 2004 || NEAT
|-
| 184150 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184151 - || 2004 KY || 17 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 184152 - ||  || 18 maggio 2004 || Clingan, R.
|-
| 184153 - ||  || 16 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 184154 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184155 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184156 - ||  || 23 maggio 2004 || CSS
|-
| 184157 - ||  || 24 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184158 - ||  || 24 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 184159 - || 2004 LW || 5 giugno 2004 || Tenagra II
|-
| 184160 - ||  || 6 giugno 2004 || CSS
|-
| 184161 - ||  || 7 giugno 2004 || CSS
|-
| 184162 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 184163 - ||  || 12 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 184164 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 184165 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 184166 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 184167 - ||  || 13 giugno 2004 || CSS
|-
| 184168 - ||  || 13 giugno 2004 || CSS
|-
| 184169 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 184170 - ||  || 18 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 184171 - ||  || 17 giugno 2004 || NEAT
|-
| 184172 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184173 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184174 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184175 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184176 - ||  || 13 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184177 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 184178 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184179 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184180 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184181 - || 2004 OO || 17 luglio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 184182 - ||  || 17 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184183 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184184 - ||  || 27 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 184185 - || 2004 PX || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184186 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 184187 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184188 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184189 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 184190 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184191 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184192 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 184193 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184194 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184195 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 184196 - ||  || 9 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 184197 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184198 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184199 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184200 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|}

184201-184300 

|-
| 184201 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184202 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184203 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 184204 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 184205 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184206 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 184207 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 184208 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 184209 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184210 - ||  || 15 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184211 - ||  || 15 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184212 - ||  || 13 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 184213 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 184214 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 184215 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184216 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 184217 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184218 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184219 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184220 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184221 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184222 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184223 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184224 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184225 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184226 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184227 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184228 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184229 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184230 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 184231 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184232 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184233 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184234 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184235 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184236 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184237 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184238 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184239 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184240 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184241 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184242 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184243 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 184244 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184245 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184246 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 184247 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 184248 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 184249 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184250 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184251 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 184252 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 184253 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184254 - ||  || 8 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 184255 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 184256 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 184257 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 184258 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184259 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184260 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184261 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184262 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 184263 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 184264 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 184265 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 184266 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 184267 - || 2004 XD || 1 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 184268 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 184269 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184270 - ||  || 9 dicembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 184271 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184272 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 184273 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 184274 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184275 Laffra || 2005 AX || 6 gennaio 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 184276 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 184277 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 184278 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 184279 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 184280 Yperion ||  || 13 gennaio 2005 || Jarnac
|-
| 184281 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 184282 - ||  || 19 gennaio 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 184283 - ||  || 16 gennaio 2005 || CSS
|-
| 184284 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 184285 - ||  || 4 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 184286 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 184287 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 184288 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 184289 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 184290 - ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 184291 - ||  || 15 febbraio 2005 || Lowe, A.
|-
| 184292 - || 2005 EK || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184293 - ||  || 2 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 184294 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 184295 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184296 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 184297 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184298 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 184299 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 184300 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

184301-184400 

|-
| 184301 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 184302 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184303 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 184304 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184305 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184306 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184307 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 184308 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184309 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184310 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184311 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 184312 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 184313 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 184314 Mbabamwanawaresa ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 184315 - ||  || 10 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 184316 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 184317 - ||  || 4 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 184318 Fosanelli ||  || 2 aprile 2005 || Ottmarsheim
|-
| 184319 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 184320 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 184321 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184322 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 184323 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184324 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 184325 - ||  || 6 aprile 2005 || Jarnac
|-
| 184326 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 184327 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 184328 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184329 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184330 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184331 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 184332 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184333 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184334 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 184335 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184336 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184337 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184338 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184339 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184340 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184341 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184342 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184343 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184344 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184345 - ||  || 27 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 184346 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184347 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 184348 - ||  || 30 aprile 2005 || NEAT
|-
| 184349 - || 2005 JV || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 184350 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184351 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 184352 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184353 - ||  || 8 maggio 2005 || Lowe, A.
|-
| 184354 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184355 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184356 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184357 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184358 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 184359 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184360 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184361 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184362 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 184363 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184364 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184365 - ||  || 10 maggio 2005 || CSS
|-
| 184366 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184367 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184368 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 184369 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184370 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184371 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184372 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184373 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184374 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184375 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184376 - ||  || 28 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184377 - ||  || 29 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184378 - ||  || 30 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184379 - ||  || 3 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 184380 - ||  || 4 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 184381 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184382 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184383 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184384 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184385 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184386 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184387 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 184388 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184389 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184390 - ||  || 14 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184391 - ||  || 4 giugno 2005 || CSS
|-
| 184392 - ||  || 16 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184393 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184394 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184395 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184396 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184397 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184398 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184399 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184400 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|}

184401-184500 

|-
| 184401 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184402 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184403 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184404 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184405 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184406 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184407 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184408 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 184409 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184410 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184411 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184412 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 184413 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184414 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184415 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184416 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184417 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184418 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 184419 - ||  || 30 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 184420 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 184421 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184422 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184423 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184424 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184425 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184426 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184427 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184428 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184429 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184430 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184431 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184432 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184433 - ||  || 2 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184434 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184435 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184436 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184437 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184438 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184439 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184440 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184441 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184442 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184443 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184444 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184445 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184446 - ||  || 4 luglio 2005 || CSS
|-
| 184447 - ||  || 4 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 184448 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184449 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184450 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184451 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184452 - ||  || 13 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 184453 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184454 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184455 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 184456 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184457 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184458 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184459 - ||  || 10 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184460 - ||  || 13 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184461 - ||  || 14 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184462 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184463 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184464 - ||  || 15 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184465 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 184466 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184467 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184468 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 184469 - ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 184470 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 184471 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 184472 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184473 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184474 - || 2005 OA || 16 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 184475 - || 2005 OV || 17 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184476 - ||  || 26 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184477 - ||  || 26 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184478 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184479 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184480 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184481 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184482 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184483 - ||  || 27 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 184484 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184485 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184486 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184487 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184488 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184489 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184490 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184491 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184492 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184493 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184494 - ||  || 17 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184495 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184496 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 184497 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184498 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 184499 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 184500 - ||  || 8 agosto 2005 || Village-Neuf
|}

184501-184600 

|-
| 184501 Pimprenelle ||  || 9 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 184502 - ||  || 9 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 184503 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184504 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184505 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184506 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184507 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184508 Courroux ||  || 10 agosto 2005 || Ory, M.
|-
| 184509 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 184510 - || 2005 QS || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184511 - || 2005 QT || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184512 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184513 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184514 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184515 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184516 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184517 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184518 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184519 - ||  || 24 agosto 2005 || Needville
|-
| 184520 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184521 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184522 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184523 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184524 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184525 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184526 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 184527 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184528 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184529 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184530 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184531 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184532 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184533 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184534 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184535 Audouze ||  || 29 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 184536 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184537 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184538 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184539 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184540 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184541 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184542 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184543 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184544 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184545 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184546 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184547 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184548 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184549 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184550 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184551 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184552 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184553 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184554 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184555 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184556 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184557 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184558 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184559 - ||  || 29 agosto 2005 || Jarnac
|-
| 184560 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184561 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184562 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184563 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184564 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184565 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184566 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184567 - ||  || 26 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 184568 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184569 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184570 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 184571 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184572 - ||  || 25 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 184573 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184574 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184575 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184576 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184577 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184578 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184579 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184580 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184581 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184582 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184583 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184584 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184585 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184586 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184587 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184588 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184589 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184590 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184591 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184592 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184593 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184594 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184595 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184596 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184597 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184598 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184599 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184600 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|}

184601-184700 

|-
| 184601 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184602 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184603 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 184604 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 184605 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184606 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184607 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184608 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 184609 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 184610 - || 2005 RN || 1 settembre 2005 || St. Veran
|-
| 184611 - ||  || 5 settembre 2005 || CSS
|-
| 184612 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184613 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184614 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184615 - ||  || 6 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 184616 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184617 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184618 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184619 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184620 Pippobattaglia ||  || 10 settembre 2005 || a Casulli, V. S.
|-
| 184621 - ||  || 12 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 184622 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184623 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184624 - ||  || 7 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 184625 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184626 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184627 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184628 - ||  || 14 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 184629 - ||  || 23 settembre 2005 || Healy, D.
|-
| 184630 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 184631 - ||  || 24 settembre 2005 || Ries, W.
|-
| 184632 - ||  || 25 settembre 2005 || Ries, W.
|-
| 184633 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184634 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184635 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 184636 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184637 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 184638 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184639 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184640 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184641 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184642 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184643 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 184644 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184645 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184646 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184647 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184648 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184649 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184650 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 184651 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184652 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184653 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184654 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184655 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184656 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184657 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184658 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184659 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184660 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184661 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184662 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184663 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184664 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184665 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184666 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184667 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184668 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184669 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184670 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184671 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184672 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184673 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184674 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184675 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 184676 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184677 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184678 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184679 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184680 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184681 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184682 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184683 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184684 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184685 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184686 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184687 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184688 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184689 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184690 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184691 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184692 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184693 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184694 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184695 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184696 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184697 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184698 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184699 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184700 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|}

184701-184800 

|-
| 184701 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184702 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184703 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184704 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184705 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184706 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184707 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184708 - ||  || 30 settembre 2005 || Molnar, L. A.
|-
| 184709 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184710 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184711 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184712 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184713 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184714 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184715 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184716 - ||  || 26 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 184717 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184718 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184719 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184720 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184721 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184722 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184723 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184724 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184725 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184726 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184727 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184728 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184729 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184730 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184731 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184732 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184733 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184734 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184735 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184736 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184737 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184738 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184739 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184740 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184741 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184742 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184743 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184744 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184745 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184746 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184747 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184748 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184749 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184750 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184751 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184752 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184753 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184754 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184755 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184756 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184757 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184758 - ||  || 22 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184759 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184760 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 184761 - ||  || 24 settembre 2005 || NEAT
|-
| 184762 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184763 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184764 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 184765 - ||  || 25 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 184766 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184767 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184768 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184769 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184770 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184771 - ||  || 2 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184772 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184773 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184774 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184775 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184776 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184777 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184778 Kevinoberheim- ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184779 Bericoberheim - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184780 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184781 - ||  || 4 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184782 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184783 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184784 Bettiepage ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184785 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184786 - ||  || 8 ottobre 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 184787 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184788 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184789 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184790 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184791 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184792 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184793 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184794 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184795 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184796 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184797 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184798 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184799 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184800 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

184801-184900 

|-
| 184801 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184802 - ||  || 7 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184803 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184804 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184805 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184806 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184807 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184808 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184809 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184810 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184811 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184812 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184813 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184814 - ||  || 5 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184815 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184816 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184817 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184818 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184819 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184820 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184821 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184822 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184823 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184824 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184825 - ||  || 5 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184826 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184827 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184828 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184829 - || 2005 UJ || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184830 - ||  || 29 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184831 - ||  || 20 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184832 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184833 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184834 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184835 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184836 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184837 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184838 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184839 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184840 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184841 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184842 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184843 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184844 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184845 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184846 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184847 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184848 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184849 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184850 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184851 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184852 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184853 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184854 - ||  || 24 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184855 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184856 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184857 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184858 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184859 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184860 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184861 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184862 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184863 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184864 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184865 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184866 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184867 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184868 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184869 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184870 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184871 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184872 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184873 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184874 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184875 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184876 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184877 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184878 Gotlib ||  || 26 ottobre 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 184879 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184880 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184881 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184882 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184883 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184884 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184885 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 184886 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184887 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184888 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184889 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184890 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184891 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184892 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184893 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184894 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184895 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184896 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184897 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184898 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184899 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184900 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

184901-185000 

|-
| 184901 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184902 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184903 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184904 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184905 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184906 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184907 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184908 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184909 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184910 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184911 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184912 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184913 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184914 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184915 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184916 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184917 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184918 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 184919 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184920 - ||  || 25 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184921 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184922 - ||  || 27 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184923 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 184924 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 184925 - ||  || 27 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 184926 - ||  || 25 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 184927 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 184928 - ||  || 27 ottobre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 184929 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184930 Gobbihilda ||  || 4 novembre 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 184931 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184932 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 184933 - ||  || 1 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184934 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 184935 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184936 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184937 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184938 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184939 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184940 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184941 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184942 - ||  || 8 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184943 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184944 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 184945 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184946 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184947 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184948 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184949 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184950 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184951 - ||  || 28 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184952 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 184953 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 184954 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 184955 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184956 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 184957 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184958 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 184959 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184960 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184961 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184962 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 184963 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 184964 - ||  || 30 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 184965 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184966 - ||  || 21 novembre 2005 || NEAT
|-
| 184967 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 184968 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 184969 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 184970 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184971 - ||  || 7 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 184972 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184973 - ||  || 23 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 184974 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 184975 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 184976 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 184977 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 184978 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184979 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184980 - ||  || 22 gennaio 2006 || CSS
|-
| 184981 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 184982 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 184983 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184984 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 184985 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 184986 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184987 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 184988 - ||  || 23 marzo 2006 || CSS
|-
| 184989 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 184990 - ||  || 28 maggio 2006 || LONEOS
|-
| 184991 - ||  || 11 giugno 2006 || NEAT
|-
| 184992 - ||  || 20 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184993 - ||  || 18 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 184994 - ||  || 20 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 184995 - ||  || 22 giugno 2006 || NEAT
|-
| 184996 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184997 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184998 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 184999 - || 2006 PD || 2 agosto 2006 || Ferrando, R.
|-
| 185000 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0184001